— японская кёрлингистка.

В девичестве — Маю́ми Сэгу́ти (написание на латинице: Mayumi Seguchi; указана в источниках также как Mayumi Seguchi-Ohkutsu, Mayumi Seguchi-Okutsu).

В составе женской сборной Японии участница зимних Олимпийских игр  года, где команда Японии заняла пятое место. Также участвовала в , где кёрлинг был демонстрационным видом спорта и где команда Японии заняла восьмое место.

Пятикратная чемпионка . Шестикратная .

Достижения 
 : золото (, , , , ).
 : золото (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998), серебро (1988), бронза (1990).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 Nagano 1998 - Official Report Vol. 3 (Зимние Олимпийские игры 1998 - Официальный отчёт) (веб-архив; раздел "Curling" начинается на стр. 236)
 Mayumi Ohkutsu - Curling - Nihon Olympic Iinkai  (Национальный Олимпийский комитет Японии, Japanese Olympic Committee, JOC)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Японии по кёрлингу